Почётные звания Азербайджана — государственные награды Республики Азербайджана. Президент Азербайджанской Республики присваивает почётное звание по личной инициативе, а также по предложению Национального Собрания и Кабинета Министров. Награждённым почётными званиями вручается единый «Почётный знак Азербайджана».

История 
В Советском Азербайджане наряду с почётными званиями общесоюзного масштаба в республике были и почётные звания, относящиеся к различным областям. Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 16 марта 1978 года было установлено 48 почётных званий, из них 10 — существовали только в Азербайджанской ССР. В 1928—1985 годах были учреждены почётные звания:
 Заслуженный артист (28 июля 1928)
 Заслуженный деятель искусств (25 марта 1928)
 Заслуженный деятель науки (25 марта 1928)
 Заслуженный деятель науки и техники (25 марта 1928)
 Народный артист (28 июля 1928)
 Заслуженный врач (28 февраля 1940)
 Мастер нефти (19 августа 1940)
 Мастер хлопка (23 мая 1940)
 Народный художник (02 августа 1944)
 Заслуженный ветеринар (11 июля 1949)
 Заслуженный зоотехник (11 июля 1949)
 Заслуженный агроном (10 декабря 1951)
 Заслуженный мастер профессионально-технического образования (19 сентября 1956)
 Народный поэт (23 января 1956)
 Заслуженный механизатор сельского хозяйства (6 июня 1957)
 Заслуженный коллектив (13 июня 1958)
 Заслуженный металлург (18 апреля 1959)
 Заслуженный изобретатель (9 октября 1959)
 Заслуженный инженер (18 апреля 1959)
 Заслуженный ирригатор (18 апреля 1959)
 Заслуженный лесовод (14 мая 1959)
 Заслуженный рационализатор (9 октября 1959)
 Заслуженный строитель (18 апреля 1959)
 Заслуженный учитель (18 апреля 1959)
 Мастер машинной уборки хлопка (26 ноября 1950)
 Мастер полива (3 февраля 1960)
 Мастер прикладного искусства (07 мая 1960)
 Мастер табака (3 февраля 1960)
 Мастер чая (03 февраля 1960)
 Народный писатель (26 марта 1960)
 Заслуженный деятель физической культуры и спорта (26 марта 1962)
 Заслуженный работник здравоохранения (16 марта 1978)
 Заслуженный конструктор (17 сентября 1985)
 Заслуженный овцевод (14 мая 1964)
 Заслуженный животновод (14 мая 1964)
 Заслуженный садовод (14 мая 1964)
 Заслуженный художник (15 апреля 1964)
 Заслуженный экономист (9 июня 1964)
 Мастер-виноградарь (14 мая 1964)
 Мастер-кукурузовод (14 мая 1964)
 Мастер-овощевод (14 мая 1964)
 Заслуженный связист (16 июля 1965)
 Заслуженный полиграфист (20 октября 1966)
 Заслуженный работник торговли (28 июня 1966)
 Заслуженный юрист (28 января 1966)
 Заслуженный работник культуры (27 февраля 1967)
 Заслуженный архитектор (14 августа 1974)
 Заслуженный работник коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения (20 июля 1977)
 Заслуженный наставник молодёжи (13 августа 1980)
 Заслуженный технолог (17 сентября 1985)

Также почётным званием считалось внесение в Республиканскую всенародную книгу почёта, учреждённую 19 ноября 1962 года. После 1980 года также были учреждены новые почётные звания: заслуженный энергетик, заслуженный пропагандист, заслуженный работник транспорта, заслуженный работник ВУЗа, заслуженный защитник природы и другие.

Награждённым почётными званиями вручался «Почётный знак Азербайджанской ССР».

После провозглашения независимости Азербайджана, ни одного специального правового документа, касающегося почётных званий, принято не было. Несмотря на это, в 1991—1993 годах продолжалось присвоение почётных званий советского
периода. С 1993 по 1998 год награждения почётными званиями не производились.

Настоящее время 

Согласно принятому 22 мая 1998 года закону «О почётных званиях Республики Азербайджан» за видные достижения и исключительные заслуги в области культуры, литературы, науки, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, журналистики, инженерии, государственной службы и права, экономики и медицины, определены почётные звания Республики Азербайджан.

Учитывая заслуги граждан Республики Азербайджана, награждённых государственными наградами бывших СССР и Азербайджанской ССР, за ними сохраняются права и обязанности, предусмотренные законодательством бывших СССР и Азербайджанской ССР о наградах.
Ныне существует 19 почётных званий республики:

 Народный писатель Азербайджана (22 мая 1998)
 Народный поэт Азербайджана (22 мая 1998)
 Народный артист Азербайджана (22 мая 1998)
 Народный художник Азербайджана (22 мая 1998)
 Заслуженный деятель науки Азербайджана (22 мая 1998)
 Заслуженный деятель искусств Азербайджана (22 мая 1998)
 Заслуженный артист Азербайджана (22 мая 1998)
 Заслуженный художник Азербайджана (22 мая 1998)
 Заслуженный работник культуры Азербайджана (22 мая 1998)
 Заслуженный учитель Азербайджана (22 мая 1998)
 Заслуженный врач Азербайджана (22 мая 1998)
 Заслуженный архитектор Азербайджана (19 апреля 2000)
 Заслуженный государственный служащий Азербайджана (22 ноябрь 2005)
 Заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджана (4 марта 2005)
 Заслуженный журналист Азербайджана (14 июля 2005)
 Заслуженный инженер Азербайджана (21 июля 2005)
 Заслуженный юрист Азербайджана (22 ноября 2005)
 Заслуженный работник сельского хозяйства Азербайджана (9 октября 2008)
 Заслуженный пилот Азербайджана (3 мая 2010)
 Заслуженный медицинский работник Азербайджана (6 июля 2012)

Литература

См. также 
 Государственные награды Азербайджана
 Почётные звания СССР

Примечания

Ссылки 
 Награды, медали, значки и почётные звания Республики Азербайджан  Управление делами Президента Азербайджанской Республики
 Azərbaycan Respublikasının ordenləri, medalları, döş nişanlari və fəxri adları  Управление делами Президента Азербайджанской Республики

Почётные звания Азербайджанской Республики